Vlokia är ett släkte av isörtsväxter. Vlokia ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Isörtsväxter
Vlokia